Matrona (lateinisch für „Familienmutter, vornehme Dame, Gebieterin“) steht für:

 Matrona, Ehefrau eines römischen Bürgers 
 Matrona (Göttin), Flussgöttin der Marne, Frankreich
 Matrona (Heilige), Heilige und Märtyrinnen
 Matrona (Gattung), Gattung der Prachtlibellen
 Matrona von Kosilaos, „heilige Jungfrau“ im 4. Jahrhundert
 Matrona von Moskau, russisch-orthodoxe Heilige, siehe Matrjona Dmitrijewna Nikonowa
 Matronae, von Galliern, Römern und Germanen verehrte Muttergottheiten, siehe Matronen

in der antiken Geographie:

 Matrona, Nebenfluss der Sequana (Seine), heute Marne (Fluss) in Frankreich
 Matrona, Passhöhe der Straße Segusio–Brigantium, heute Col de Montgenèvre in den französischen Alpen

Siehe auch:

 Matrone (Begriffsklärung)
 Kirche Hl. Matrona von Moskau (Begriffsklärung)